Sabah – stato e territorio federale della Malaysia
 Sabah – cantante e attrice libanese
 Sabah – quotidiano turco
 Sabah Football Association – società calcistica malese

Pagine correlate 
 Al Sabah (disambigua)